

Кантрісайд — місто, штат Іллінойс
 Кантрісайд — переписна місцевість, штат Вірджинія